Tetracynodon es un género extinto de terocéfalo. Los fósiles de Tetracynodon se han encontrado en el Karoo de Sudáfrica. Se conocen dos especies: la especie tipo T. tenuis del Pérmico Superior y la especie T. darti del Triásico Inferior. Ambas especies eran de tamaño pequeño y probablemente se alimentaban de insectos y vertebrados pequeños. Aunque Tetracynodon está más emparentado con los mamíferos que con los reptiles, su neurocráneo es muy primitivo y comparte más rasgos con los modernos anfibios y reptiles que con los mamíferos.

Supervivencia en el límite Pérmico-Triásico 
Tetracynodon fue uno de los pocos géneros conocidos de terápsidos que sobrevivió a la extinción masiva del Pérmico-Triásico. Aparte de Tetracynodon, los únicos géneros de terocéfalos conocidos de ambos lados del límite Pérmico-Triásico son Moschorhinus y Promoschorhynchus. La especie triásica Tetracynodon darti pudo haber sido parte de la fauna sobreviviente a la extinción, una comunidad de poca diversidad de terápsidos y otros vertebrados terrestres. T. darti es menor que la especie del Pérmico T. tenuis. Este puede ser un posible ejemplo del denominado efecto Lilliput en el cual las especies pequeñas son más comunes tras un evento de extinción masiva.

Filogenia 
Tetracynodon fue alguna vez clasificado entre un grupo de terocéfalos denominados escaloposáuridos, todos caracterizados por su pequeña talla. Scaloposauridae ya no es reconocida como un grupo válido debido a que muchos de los rasgos de los escaloposáuridos son considerados como propios de individuos juveniles en vez de ser evidencia de relaciones evolutivas cercanas.

En 2008, se propuso que Tetracynodon tenuis era el juvenil del gran terocéfalo Lycideops, el cual es conocido de los mismos estratos del Pérmico Superior. Dado que T. tenuis es la especie tipo de Tetracynodon y la especie tipo de Lycideops, L. longiceps, fue nombrada con anterioridad a T. tenuis, esta especie sería entonces un sinónimo de Lycideops longiceps y el género Tetracynodon por tanto sería inválido. Más aún, dado que el estudio encontró que Lycideops no estaba relacionado directamente con Tetracynodon darti del Triásico, se sugirió que este linaje de terocéfalos no sobrevivieron de manera ininterrumpida la extinción del Pérmico-Triásico.

Tetracynodon fue incluido en un análisis filogenético de los terocéfalos publicado en 2012 y fue situado en el clado Baurioidea junto con muchos antiguos "escaloposáuridos". Se encontró que se alojaba en un clado menor junto con Lycideops y Choerosaurus, designado como la familia Lycideopidae. Se encontró también que Tetracynodon tenuis y T. darti son taxones hermanos, lo que significa que son una agrupación filogenética válida y que T. tenuis no puede ser el juvenil de Lycideops. A continuación un cladograma basado en este estudio:

Referencias 

Therocephalia
Sinápsidos de África
Sinápsidos del Pérmico
Sinápsidos del Triásico